Výraz kontext (česky souvislost) v nejširším smyslu označuje významovou souvislost slov, jevů nebo událostí. V rámci jednotlivých vědeckých disciplin nabývá slovo kontext různého významu (tedy vlastního kontextu):

 Kontext (lingvistika) – jazykové okolí sledované jednotky textu, které je pro ni relevantní.
 Kontext (archeologie) – časová událost, která je zachována v archeologickém materiálu. Jedním kontextem tak může být např. vykopaná jáma či příkop, jiným kontextem její výplň. Rozdělením naleziště do jednotlivých kontextů mohou archeologové vytvořit časovou osu událostí, které se na nalezišti odehrály, popsat je a interpretovat.
 Kontext (textologie) – vztah určité části textu k textu, v němž je tato část obsažena (vztah věty k ostatním větám, odstavců k odstavcům apod.) Kontext pomáhá textové kritice osvětlit autorem zamýšlený význam určitého slova, spojení, věty či většího úseku textu. Kontext tak hraje významnou úlohu v hermeneutice tohoto textu. Typickým příkladem významu kontextu je zde např. bible, kde každá jednotlivá část textu je interpretována s ohledem na svůj kontext od věty, v níž je spojení obsaženo, až po celý korpus biblických spisů.
 Kontext (informatika) – minimální množství informací, které proces musí před změnou kontextu uložit

Související články 
 Kontextová gramatika
 Bezkontextová gramatika

Externí odkazy